Le nom François Bertrand est porté par les personnes suivantes :
 François Bertrand (1919-2013), un résistant français ;
 François Bertrand (1824-1850), un sergent de l'armée française ;
 François Bertrand (ou Francis Bertram) (1870-1936), un jésuite français, fondateur des facultés Loyola de Chennai (Inde) ;
 François Bertrand, un réalisateur de cinéma français.